Бискамжа́ — станция Абаканского региона Красноярской железной дороги. Находится на левом берегу реки Тузахсуг в посёлке городского типа Бискамжа Аскизского района Республики Хакасия.

История 
Основана в 1959 году.

Дальнее следование по станции

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции Абаканского региона Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Хакасии